Robba est un nom pouvant désigner plusieurs personnes :

 Robba, religieuse berbère donatiste du début du  ;
 Francesco Robba, sculpteur italien du  ;
 Robba, dessinateur français du  ;

Voir aussi 
 Roba (homonymie)